Monoceros – łacińska nazwa Gwiazdozbioru Jednorożca
 Monoceros Bloch & Schneider,1801 – synonim rodzaju ryb Naso